Олд-Кроу () — населённый пункт без муниципального статуса на севере канадской территории Юкон в 800 км к северу от Уайтхорса за Северным полярным кругом. Олд-Кроу расположен на равнинах Олд-Кроу на берегу реки Поркьюпайн. С ним нет постоянного автодорожного сообщения, временная зимняя трасса прокладывается не каждый год.

История 
Археологи полагают, что в районе Олд-Кроу проживали первые люди на Американском континенте, пришедшие туда из Азии по Берингову перешейку. История обитания людей в этой области насчитывает 15 тысяч лет. Область берёт своё название от вождя общины Вунтут-Гвичин по имени «Deetru` K`avihdik», что означает «ворон, который может гулять» (). После смерти вождя в 1870-х годах его община назвала реку, гору и всю область вокруг в его честь.

Постоянное поселение было основано в 1950-х годах, после строительства школы и магазина.

Население 
В Олд-Кроу проживают преимущественно индейцы общины Вунтут-Гвичин, которые занимаются традиционными охотой и рыболовством. По последней переписи населения численность населения Олд-Кроу составляет 253 человека, что на 15,4 % меньше показателей 2001 года.

Олд-Кроу расположен на границе национального парка Вунтут, основанного в 1995 году по соглашению с индейцами общины. В поселении расположены офисы королевской канадской конной полиции, индейской общины, а также молодёжный и спортивный центры, гостиницы. Кроме того, в Олд-Кроу есть аэропорт.

Климат

Примечания 

Населённые пункты Юкона